Härsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Härsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (43 ha)
Härsjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun, 
Härsjön, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (1,02 km²)
Lilla Härsjön, sjö i Härryda kommun,  (88,2 ha)
Stora Härsjön, sjö i Härryda kommun och Lerums kommun,  (2,59 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn